Brian Griffin peut faire référence à :
 Brian Griffin, né en 1948, photographe britannique.
 Brian Griffin, un chien anthropomorphe, personnage de la série d'animation Les Griffin ("Family Guy").